Csehország
 Kostelany, település a Kroměříži járásban
 Kostelany nad Moravou, település az Uherské Hradiště-i járásban